Никола́й Горбуно́в:
 
 Горбунов, Николай Николаевич (1865—1914) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Горбунов, Николай Павлович (1925—2012) — советский военный деятель, генерал-майор авиации.
 Горбунов, Николай Петрович (1892—1938) — советский государственный деятель, секретарь В. И. Ленина, учёный-химик.
 Горбунов, Николай Юрьевич (род. 1954) — российский контрабасисит, заслуженный артист России.